Вечното дерби е най-известното съперничество в българския футбол между двата най-популярни и успешни отбора – Левски (София) и ЦСКА (София).

Кратка история 
Вечното дерби се заражда в края на 40-те години на 20 век, когато новосъздаденият отбор на „Септември при ЦДВ“ (понастоящем ЦСКА) става шампион на България още в първата година на своето основаване с победа във финалния мач над Левски София с 3:1. Оттогава футболен клуб ЦСКА печели 31 титли и 21 купи, а Левски 26 титли и 26 купи.

Най-посетеният мач между двата отбора се провежда на 11 март 1967 г., който завършва с резултат 1:1, като на Националния стадион присъстват 70 хиляди души. Най-малко публика, 8 хиляди зрители, има на дербито от 26 май 2002 г. завършило с резултат 1:0 за ЦСКА.

Най-разгромният резултат в историята на вечното дерби е постигнат на 23 септември 1994 г., когато Левски побеждава със 7:1. Така сините за втори път вкарват седем гола на вечния съперник и дори подобряват рекорда си от мача на 17 ноември 1968 г. завършил 7:2, допускайки един гол по-малко.

Представяне 
Двата отбора имат следния баланс един срещу друг (към 18 септември 2022 година).

Интересни факти

Първи мач 
5 май 1948 г. – само ден след създаването на Септември при ЦДВ (Централен дом на войската) – първото име на ЦСКА. Мачът се играе пред 12 000 зрители на стадион „Юнак“, а Левски печели с 1:0 в мач за Софийско първенство. Първият гол в историята на Вечното дерби е дело на Борислав Цветков – Жук в 36-а минута. Същевременно това е и първа победа на Левски.

 Съставите на двата отбора

ЛЕВСКИ: Апостол Соколов, Стефан Методиев, Л. Петров, Амедео Клева, Ат. Цанов, Ив. Димчев, Борислав Цветков, В. Спасов, Г. Карадашев, Георги Пачеджиев, Й. Томов.Треньор: Иван Радоев – „Баба Рада“

ЦСКА: С. Андреев, М. Михайлов, Д. Цветков, Г. Михайлов, Нако Чакмаков, Хр. Прокопиев, Д. Миланов, Ст. Минев, Т. Такев, Н. Божилов, А. Рангелов.Треньор: Константин Николов – „Замората“

Първа победа за ЦСКА 
3:1 на 9 септември 1948. Това е и вторият финален мач за Държавно първенство, с което ЦСКА става първенец на България за първи път. В този период шампионатът се провежда на регионален принцип, като шампионът се излъчва след елиминационен турнир на отборите. зявършили на първите няколко места в регионалните групи. Във финал от два мача и общ резултат 4:3 „армейците“ печелят титлата.

 Съставите на двата отбора

ЦСКА: Ст. Геренски, Б. Футеков, Д. Цветков, Ив. Иванов, М. Манолов, Н. Чакмаков, Д. Миланов, Ст. Минев, Ст. Божков, Н. Божилов, К. Богданов.Треньор: Константин Николов – „Замората“

ЛЕВСКИ: Апостол Соколов, Ст. Методиев, Л. Петров, Амедео Клева, Ат. Цанов, Ив. Димчев, Б. Цветков, В. Спасов, Г. Карадашев, Г. Пачеджиев, Й. Томов.Треньор: Иван Радоев – „Баба Рада“

Първи гол за ЦСКА 
Дело на Кирил Богданов в 66-а минута при загубата на Септември при ЦДВ от Левски с 1:2 в първи финал за Държавно първенство на 5 септември 1948 г. Това е и вторият мач между двата отбора в историята.

 Съставите на двата отбора

Левски: Апостол Соколов, Ст. Методиев, Л. Петров, Д. Дойчинов, Ат. Цанов, Ив. Димчев, Б. Цветков, В. Спасов, Г. Карадашев, Г. Пачеджиев, Й. Томов. Треньор: Иван Радоев – „Баба Рада“

ЦСКА: Ст. Геренски, Б. Футеков, Д. Цветков, Ст. Минев, М. Манолов, Н. Чакмаков, Д. Миланов, Ст. Божков, Т. Такев, Н. Божилов, К. Богданов. Треньор: Константин Николов – „Замората“

Първи мач в „А“ група, първа победа и първи гол за Левски 
11 декември 1948 г. Левски печели първа победа в „А“ група с 1:0, а първият гол бележи Любомир Хранов – Мистри в 40-а минута.

 Съставите на двата отбора

ЛЕВСКИ: Сп. Андреев, Ст. Методиев, Л. Петров, Д. Дойчинов, А. Петров, Ив. Димчев, Б. Цветков, В. Спасов, Др. Георгиев, Л. Хранов, Й. Томов.Треньор: Треньор: Режьо Шомлай

ЦСКА: Ст. Геренски, Б. Футеков, Д. Цветков, Ив. Иванов, М. Манолов, Б. Трънков, Д. Миланов, Ст. Божков, Ст. Минев, Н. Божилов, К. Богданов.Треньор: Крум Милев

Първи мач за Купата на Съветската армия 
8 май 1949 г. – е същевременно и първият финал за Националната купа между двата отбора, завършил 1:1. Според регламента по онова време финалите, завършили с равенство в редовното време са се преигравали. В следващия мач на 16 май се стига отново до равенство – 2:2, и съответно до ново, трето преиграване – на 17 май Левски печели с 2:1. Тази поредица от три мача остава все още и най-дълго продължилия като игрово време финал в историята на българския футбол.

 Съставите на двата отбора

ЦСКА: П. Георгиев, Б. Футеков, Д. Цветков, Ат. Цанов, М. Манолов, Б. Трънков, Д. Миланов, Ст. Божков, К. Благоев, Г. Василев, Ст. Стефанов. Треньор: Крум Милев"

Левски: Апостол Соколов, Ст. Методиев, Амедео Клева, К. Георгиев, Д. Дойчинов, Ив. Димчев, Б. Цветков, В. Спасов, Г. Карадашев, Г. Пачеджиев, Л.Хранов. Треньор: Режьо Шомлай
Голмайстори: 1:0 Ст. Стефанов (6), 1:1 К. Георгиев (81)

Първа победа и първи гол за ЦСКА в „А“ група 
2:1 на 6 май 1951 г.. ЦСКА печели първия си мач срещу Левски в „А“ РФГ с 2:1, а Михаил Янков в 71-ва минута на мача е автор на първия гол в „А“ РФГ за ЦСКА във Вечното дерби. Второто попадение е дело на Димитър Миланов. Голът за Левски вкарва А.Димитров.

 Съставите на двата отбора

ЦСКА: Г.Кекеманов (50 – Ст. Геренски), Г.Стоянов, Г.Цветков, Ат. Цанов, М.Манолов, Д.Миланов, Ст. Божков, Г.Насев, М.Янков, Г.Василев, Ст. Стефанов. Треньор: Крум Милев"

ЛЕВСКИ: Сп. Андреев, Ат. Динев, Д.Илиев, Амедео Клева, Ал. Кръстев, Ив. Димчев, Т.Стоянов, Г.Кардашев, Т.Такев, Й.Томов, А.Димитров. Треньор: Треньор: Иван Радоев – „Баба Рада“

Статистика 

 Има се предвид крайният резултат в редовното време и след продълженията, а не този от дузпите.

Левски – ЦСКА през годините

Забележки 
 Съкращения

 Софийско п-во – Софийско първенство;
 КСА – Купа на Съветската армия;
 Турнирът за Купата на България от 1981 до 1990 носи името „Купа на НРБ“;

 Резултати

 През 1948/49 и 1950 отборите играят 3 мача за финал за Купата на Съветската армия вместо само един. Това е продиктувано от факта, че при равенство в първата среща няма продължения, а се налага преиграване на мача до победа на някой от участниците.
 В раздел други са записани 4 мача, които включват:
 1 среща Мач на Дружбата (1964) – На 2 май 1964 година (събота), в приятелския „Мач на дружбата“ игран на стадион „Народна Армия“, ЦСКА побеждава Левски с 6:2 (5:0 на полувремето). Голмайстори: 1:0 Ковачев, 2:0 Цанев, 3:0 Цанев, 4:0 Колев, 5:0 Пешев, 5:1 Радев, 5:2 Борисов, 6:2 Колев.
 1 среща от финала за Купата на БОК (1979/80)
 1 среща от финала за Купа 1300 години България (1980/81)
 1 среща-финал на турнира за Купата на Сталин, организиран от ръководството на Левски и спечелен от сините. – На 24 декември 1950 г., във финалния двубой Левски побеждава ЦСКА с 1:0, като гола е отбелязан от Любен Хранов-Мистри в 21 минута. – вестник „Народен спорт“, брой 701 от понеделник 25 декември 1950 г., стр.4. Забележка: Турнир в чест на Рождения ден на Сталин няма. В края на ноември 1950 г., по инициатива на ДСО Динамо (София) – по-късно Левски (София), е организиран приятелски футболен турнир между столичните клубове. До финала, игран на 24 декември 1950 г. достигат отборите на ДСО Динамо (Левски) и Народна войска (ЦСКА), в който сините се налагат с минималното 1:0, като по този начин печелят организирания от самите тях турнир и купата в чест на Сталин, предназначена за победителя. – повече информация във: вестник Народен спорт, броевете му от 21 ноември до 25 декември 1950 г. За финала на турнира и развоя на мача от него вж.: вестник „Народен спорт“, брой 701 от понеделник 25 декември 1950 г., стр.4.

Източници 
 Статистика и резултати от мачовете между Левски (София) и ЦСКА (София) в „А“ група

Футболни дербита в България
Футбол в София